Scrosati ist der Familienname folgender Personen:

Bruno Scrosati (* 1937), italienischer Elektrochemiker und Hochschullehrer
Luigi Scrosati (1814–1869), italienischer Maler